Максим Викторович Гукайло (; 16 октября 1979 года, Минск) — белорусский футболист, защитник.

Родился и рос в Минске. Окончил Минский институт управления, по специальности юрист.

Выступал за минское «Динамо», солигорский «Шахтёр» и «Витебск».

Пик карьеры провёл в солигорском «Шахтёре», с которым в 2005 году выиграл золото Чемпионата Белоруссии. В 2009 году несколько раз исполнял обязанности капитана команды.

Основное амплуа — защитник, иногда исполнял роль опорного полузащитника. Среди игровых достоинств были отмечены «…цепкость и надежность, жесткость в рамках правил <…>. А определенные пробелы в футбольном образовании с лихвой компенсируются высочайшей работоспособностью и самоотдачей…». Кроме того, обладал способностью забивать голы в сложные моменты матчей и/или сильным соперникам.

После окончания карьеры полностью ушёл из профессионального футбола и работает водителем такси.

Достижения 
 Шахтёр Солигорск:
 Чемпион Белоруссии: 2005
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2003/04

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Сел за руль да вези». Интервью с Гукайло после завершения карьеры

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Витебск»